Imię i nazwisko Alex Wilson nosiły lub noszą m.in.:

 Alex Wilson (1905–1994) – kanadyjski lekkoatleta, wielokrotny medalista olimpijski
 Alex Wilson (ur. 1933) – szkocki piłkarz, obrońca
 Alex Wilson (ur. 1974) – amerykański narciarz dowolny, olimpijczyk z 1998
 Alex Wilson (ur. 1990) – lekkoatleta jamajski reprezentujący Szwajcarię, sprinter
 Alex Wilson – fikcyjna postać z serialu Księżniczka z Krainy Słoni